Poborowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Poborowo (Lubomino) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Poborowo (Trzebielino) in der Woiwodschaft Pommern